Городе́цкий райо́н — административно-территориальное образование (район) в Нижегородской области России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует Городецкий муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Городец.

География 
Расположен в центральной части Нижегородской области. На юго-западе он граничит с Балахнинским муниципальным округом, на востоке — с городским округом город Бор, на северо-западе — с городским округом Сокольским, а на северо-востоке — с Ковернинским муниципальным округом.

 Климат
Климат Городецкого района умеренно континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца — января −12 °C, абсолютные минимумы до -46°C. Самого тёплого — июля +19 °C, максимумы до +38°C. Средняя продолжительность безморозного периода длится около 146 дней. Количество осадков колеблется между 450 и 550 мм в год.

Климатические условия благоприятствуют активному проживанию человека и способствуют возделыванию большинства сельскохозяйственных культур, распространённых в средней полосе европейской части страны.

История 

Городец принадлежит к числу древнейших русских городов. Он основан в 1152 года князем Юрием Долгоруким. Построен как крепость на крутом и обрывистом левом берегу Волги примерно на 50 километров выше впадения в неё Оки. Как и большинство древнерусских городов, Городец состоял из двух частей: детинца (кремля) и ремесленного посада, которые имели по две линии укреплений. В феврале 1238 года, в результате татаро-монгольского нашествия, город был сожжён, а его жители были почти полностью истреблены монголо-татарскими захватчиками. После этого в XIII-XIV веках политическое значение Городца начало падать. С развитием Нижнего Новгорода уменьшилось его военное значение.

В 1408 году Городец был дотла сожжён направляющимся на Москву из Казани татарским ханом Едигеем. Разгром был настолько большой, что после него город не сумел оправиться, и почти 150 лет оставался в запустении. Со временем на этом месте выросло одноимённое село, положившее начало современному городу.

До октябрьской революции село Городец было большим торговым центром, купеческим селом, которое насчитывало 10 церквей, один собор, Федоровский монастырь (самый богатый землевладелец на городецкой земле), 12 молельных домов, 29 трактиров. Городецкие купцы — торговцы хлебом имели свои пароходы, баржи, на которых с низовьев Волги и Камы доставляли огромное количество хлеба.

Трудовое население из-за малоземелья занималось самыми разнообразными кустарными и отхожими промыслами. Городец был значительным центром деревянного судостроения и деревообрабатывающих промыслов. Также были развиты гончарный и золотошвейный промысел, прядение, ткачество, изготовление расписных деревянных и глиняных игрушек, вышивка, кружевоплетение. С большим искусством вырезали здесь пряничные доски, при помощи которых печатали знаменитые городецкие пряники. Особое место среди промыслов земли городецкой занимала и занимает декоративная резьба по дереву и художественная роспись, являющиеся теперь настоящим народным искусством.
К концу XIX века Городец числился селом и входил в Балахнинский уезд. Оно было многолюдным — по переписи 1897 года в нём проживало 6330 человек.

С 1922 года Городец становится уездным городом Нижегородской губернии. За годы социалистического строительства древний город превратился в межрайонный промышленный центр с многочисленными предприятиями. Промышленность представлена судоремонтно-механическим заводом, который специализируется на изготовлении судовых механизмов и сменно-запасных деталей для ремонта судовых двигателей с мелкосерийным производством и на ремонте судов, Городецкой судоверфью, основанной ещё в 1918 году, которая, кроме барж, дебаркадеров и брандвахт, освоила выпуск железобетонных дебаркадеров, рыбоморозильных баз.

15 ноября 1957 года к Городецкому району была присоединена часть территории упразднённого Линдовского района.

Успешное развитие получила лёгкая промышленность района. К числу старейших предприятий относится фабрика «Городецкая роспись», занимающаяся выпуском художественных изделий и бытовой мебели для населения. Сохранилось пряничное производство. Вместо мелких кустарных пекарен была создана большая фабрика, оснащённая современной техникой. Издавна в Городце существует ещё одна производственная отрасль — вышивка гладью — ручная и машинная. Городецкая строчевышивальная фабрика «Татьяна» — крупное предприятие, продукция которого известна далеко за пределами Городецкого района.

Особое место в Городецком районе занимает молодой город Заволжье. Он расположен на правом берегу Волги напротив Городца. Он во многом определяет лицо района как энергетического и машиностроительного центра нашей страны. Возникновение и развитие города связано со строительством Горьковской гидроэлектростанции. Здесь расположено самое крупное промышленное предприятие Городецкого района — ОАО «Заволжский моторный завод». Сегодня предприятиями города Заволжья вырабатывается электроэнергия, создаются автомобильные моторы и гусеничные тягачи, изготавливаются железобетонные конструкции, производится ремонт автомобилей.

Население 

 Урбанизация
Городское население (города Городец и Заволжье, рабочий посёлок Первомайский) составляет  % от всего населения района.

Административно-муниципальное устройство 

В Городецкий район, в рамках административно-территориального устройства области, входят 12 административно-территориальных образований, в том числе 2 города районного значения, 1 рабочий посёлок и 9 сельсоветов.

К 2004 году в составе района было 12 сельсоветов. В рамках организации местного самоуправления в 2004—2009 гг. в существовавший в этот период Городецкий муниципальный район входили соответственно 12 муниципальных образований со статусом сельских поселений. В 2009 году были упразднены Зарубинский, Ильинский, Мошковский и Ягодно-Лесновский сельсоветы. Законом от 4 мая 2022 года Городецкий муниципальный район и все входившие в его состав поселения были упразднены и объединены в Городецкий муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Городецком районе 437 населённых пунктов, в том числе 3 городских населённых пункта — два города и один посёлок городского типа (рабочий посёлок) — и 434 сельских населённых пункта.

Достопримечательности 
На территории Городецкого района находится древнейшее село Нижегородской области — Николо-Погост (основано в XII веке).

Экономика 

На территории района действуют следующие предприятия:
 ПАО «Заволжский моторный завод»;
 ПАО «Судоремонто — судостроительная корпорация»;
 ООО «Городецкий судоремонтный завод»;
 ООО «Язаки — Волга»;
 ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»;
 ООО «Дайдо Металл Русь»;
 ООО «ЛЕОНИ Рус»;
 ООО «Флайг+Хоммель»;
 ЗАО «Молоко»

Городецкий район является одним из центров судоремонта и судостроения, двигателестроения в Нижегородской области.

В 2018 году в Городецком районе наблюдается инвестиционный рост. По итогам января-июня 2018 года объём инвестиций в основной капитал вырос на 17,7 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года и составил 3081,6 млн руб. Такой рост инвестиций во многом обусловлен увеличением объёма инвестиций в обрабатывающих производствах. На потребительском рынке в текущем году продолжалась тенденция роста: по итогам 6 месяцев 2018 года оборот розничной торговли составил 7155,3 млн руб., темп роста в сопоставимых ценах 102,4 %; объём платных услуг, оказанных населению — 351,8 млн руб., или 103,6 %.

В январе-июне текущего года среднемесячная заработная плата по району сложилась в размере 23 566,7 руб., что в действующих ценах на 11,2 % выше, чем за соответствующий период 2017 года. В реальном выражении (скорректировано на индекс потребительских цен) темп роста заработной платы составил 107,7 %. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Городецком районе по состоянию на 1 июля 2018 года составил 0,31 %, что на 0,15 п.п. ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

Культура 

На 2005 год в ведении социально-культурного управления администрации Городецкого района находилось 57 подразделений, 9 из которых имели статус юридического лица и 26 народных коллективов при досуговых учреждениях.

На 1 января 2006 г. сеть учреждений культуры Городецкого района составляла
культурно-досуговых — 23, в том числе:
 досуговый центр «Метеор»,
 досуговый центр «Спутник»,
 дворец культуры города Заволжья,
 центр народных промыслов, ремёсел и туризма,
 районный организационно-методический центр,
 районный дом культуры,
 17 сельских клубов и домов культуры:
библиотек — 37, в том числе:
 МУК «Городецкая централизованная библиотечная система» (25 филиалов),
 МУК «Заволжская централизованная библиотечная система» (12 филиалов);
музеи:
 МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс»,
 музей истории города Заволжья;
учреждения дополнительного образования детей:
 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Городца,
 МОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Городца,
 МОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Заволжья;
Парк культуры и отдыха г. Городца,
Районная киносеть.

Религии

Приходы православной церкви 

 Храм Спаса Нерукотворного,
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы,
 Храм Михаила Архангела,
 Храм Пресвятой Троицы,
 Храм Владимиро-Никольский,
 Храм Спасо-Преображенский Сергия Радонежского,
 Храм Алексия Митрополита Московского,
 Храм Подолецкий Спасо -Преображенский.
 Храм в честь Владимирской Иконы Божьей Матери
 Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (кладбищенская)
 Церковь Спаса Преображения

Старообрядцы 
 Старообрядческий православный храм Успения Пресвятой Богородицы.

Другие конфессии 
 Дом молитвы общины Евангелистских Христиан.

Примечания

Ссылки